Een verkeersweg:
 N816 (België)
 N816 (Frankrijk)
 N816 (Nederland), zie Provinciale weg 816

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing